Macksville kan syfta på följande platser:

Australien 

 Macksville (ort i Australien), New South Wales, Nambucca Shire,

USA 

 Macksville, Kansas, ort, Stafford County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar